Hadad kan syfta på:

 Hadad (mytologi) – stormgud i fenicisk mytologi, även känd som Baal
 Hadad – ett personnamn, se Haddad